Kömpel steht für:

 Kömpel, ein Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis im südlichen Nordrhein-Westfalen

Kömpel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kömpel (* 1967), deutsche Politikerin (SPD)
 Martina Kömpel (* 1967), deutsche Köchin und Gastronomie-Unternehmerin
 August Kömpel (1831–1891), deutscher Violinvirtuose